iLO (integrated Light Out) – system zdalnego zarządzania (nawet wyłączonymi) serwerami HP.
 International Labour Organization - Międzynarodowa Organizacja Pracy
 Ilo – miasto w Peru, w regionie Moquegua, w prowincji Ilo